Тирсо Гонсалес де Санталья (, 18 января  1624, Арганса —  27 октября 1705, Рим) — испанский иезуит, верховный генерал Общества Иисуса (иезуитов) в 1687—1705 годах. Богослов, полемист.

Биография 
Изучал гуманитарные науки в Леоне и философию в Овьедо.

В 1643 году вступил в Общество Иисуса. В 1645—1647 годах продолжил образование, изучая философию в Вальядолиде и теологию в университете Саламанки (1647—1651).

Блестящий полемист.

Назначен профессором философии и теологии (1653—1665), затем с 1676 по 1687 годы — проповедник в Испании и Италии. Позже Гонсалес вернулся в Университет Саламанки, где читал лекции.

Автор работы, в которой защищал вероятностный подход, придавая, однако, преувеличенное значение субъективной оценке степени вероятности.

Генеральные ревизоры Общества Иисуса единодушно высказали неблагоприятное мнение о его работе и в 1674 году не дали разрешения на её публикацию. Тирсо Гонсалес получил поддержку от папы Иннокентия XI и по его приказу Конгрегация святой инквизиции в 1680 году издала указ, предписывающий руководителям Общества разрешать своим подданным защищать . С тех пор работы Гонсалеса публиковались много раз и оказали значительное влияние на развитие богословской мысли, что в конечном итоге привело к признанию позиции Церкви как компромиссного равновесия в вероятностном подходе.

Известной работой Тирсо Гонсалес де Санталья также было «Руководство к обращению магометан» («Manuduction ad conversionem mahumetanorum»), опубликованной в Мадриде через четыре года после победы над османами под Веной в 1683 году.

В 1687 году Тирсо Гонсалес собирался отправиться в Северную Африку, для обращения мусульман в католичество, но его назначили в качестве выборщика на заседание общей конгрегации, на которой он был избран генералом Общества Иисуса (6 июля 1687 года).

Избранные сочинения 
 Fundamentum theologicae moralis (1694)
 Selectarum disputationum tomi quatuor (1680)
 Manuduction ad conversionem mahumetanorum (1687)

Ссылки 
 Apologia dell’infallibilità papale — Ugo Taraborrelli
 Работы Тирсо Гонсалеса

Иезуиты Испании
Генералы Общества Иисуса
Духовные писатели
Писатели XVII века
Богословы Испании
Богословы XVII века
Преподаватели Саламанкского университета
Выпускники Саламанкского университета